

Cinema 
 Would You Rather – film horror del 2012 diretto da David Guy Levy

Musica 
 Rather Ripped –  album del gruppo statunitense Sonic Youth

Persone 
 Dan Rather – giornalista statunitense

Pagine correlate 
 Rather Be